Ytlig halsmuskel kan syfta på:

Ytlig halsmuskel – kraftig och ytlig muskel i halsen som flekterar och roterar huvudet, se sternocleidomastoideus
Ytlig halsmuskel – en tunn, bred, parig mimisk hudmuskel i halsen, se platysma